Die Saison 2000 dauerte vom 29. April 2000 bis zum 29. Oktober 2000. Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft standen sich die Finalisten des Vorjahres gegenüber, dieses Mal mit besserem Ausgang für den Harvestehuder THC.

Abschlusstabellen 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand beim TSV Schott Mainz statt.

Das Endspiel wurde im 7-Meter-Schießen entschieden

Quelle 
 

2000